Het seizoen 2004/2005 van BV De Graafschap was het 50ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Doetinchem. De club kwam dit seizoen weer uit in de Eredivisie, nadat de Superboeren in het voorafgaande seizoen ondanks de zesde plaats in de eindrangschikking alsnog promoveerden via de nacompetitie.

De club stond onder leiding van trainer-coach Gert Kruys, de opvolger van de naar ADO Den Haag vertrokken Frans Adelaar. De oud-middenvelder van onder meer FC Utrecht werd bijgestaan door assistent Andries Ulderink. De Graafschap begon het seizoen op zondag 15 augustus 2004 met een oorwassing tegen Feyenoord. De ploeg verloor in De Kuip met maar liefst 6-1, onder meer door drie treffers van Dirk Kuyt. Onder leiding van Kruys eindigde de club uiteindelijk op de zeventiende en voorlaatste plaats in de eindrangschikking. In de daaropvolgende nacompetitie kwam De Graafschap niet verder dan de derde plaats in groep B, achter Sparta Rotterdam en Helmond Sport, waardoor degradatie een feit was.

De toekomst van De Graafschap als eredivisieclub hing na 1-0 nederlaag bij Sparta in de vierde speelronde van de nacompetitie al aan een zijden draad. De club moest vervolgens op eigen veld winnen van Helmond Sport en hopen dat FC Zwolle voor een stunt zou zorgen bij Sparta om kans te maken in de eredivisie te blijven.

Door de degradatie werd het budget teruggeschroefd tot minder dan 4 miljoen euro. Ook buiten het veld was het een roerig seizoen voor De Graafschap. De club ontsloeg in de loop van het seizoen technisch directeur Ron Olyslager, zag algemeen directeur Johan Tukker vertrekken en deed even een beroep op Leo Beenhakker. In april werd Han Berger (ex-Utrecht) aangesteld als algemeen directeur, maar ook hij kon het tij niet keren. In het bekertoernooi strandde de club in de tweede ronde, waarin Go Ahead Eagles op 21 september met 4-0 te sterk was.

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die De Graafschap vertegenwoordigden in de Eredivisie in het seizoen 2004/05 en onder leiding van trainer-coach Gert Kruys als zeventiende eindigden.

Nacompetitie

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die De Graafschap vertegenwoordigden in de nacompetitie in het seizoen 2004/05 en degradeerden naar de eerste divisie.

KNVB-beker

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die De Graafschap vertegenwoordigden in de strijd om de KNVB-beker.

2005
Graafschap